Glinde ist der Name folgender Orte:

 Glinde, Stadt im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Glinde (Barby), Ortsteil der Stadt Barby im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Glinde, Ortsteil der Stadt Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein
 Glinde (Oerel), Ortsteil der Gemeinde Oerel im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Glinde (Bredenbek), Ortsteil der Gemeinde Bredenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Glinde ist der Name dieses Fließgewässers:
 Glinde (Diemel), Zufluss der Diemel in Marsberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen